Shahabuddin ist der Familienname folgender Personen:

 Fazal Shahabuddin († 2014), bangladeschischer Schriftsteller
 Khawaja Shahabuddin (1898–1977), pakistanischer Politiker und Diplomat
 Makhdoom Shahabuddin (* 1947), pakistanischer Politiker der Pakistanischen Volkspartei (PPP)